Сьерро () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 28 км². Население 451 человек (на 2009 год). Расстояние 117 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sierro
 Sierro

Муниципалитеты Альмерии